är ett japanskt förnamn.

Personer med namnet Takeo 
Takeo Fukuda, japansk politiker
Takeo Kawamura, japansk idrottare
Takeo Miratsu, japansk kompositör
Takeo Takagi, japansk viceamiral
Takeo Takahashi, japansk fotbollsspelare
Takeo Wakabayashi, japansk fotbollsspelare

Fiktiva personer med namnet Takeo 
Otori Takeo, figur i romanserien Sagan om klanen Otori
Takeo Masaki, figur i datorspelserien Call of Duty